First Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Congregational Church (Denver, Colorado), NRHP-ID: 87002011
 First Congregational Church (Colorado Springs, Colorado), NRHP-ID: 02001258
 First Congregational Church (Manitou Springs, Colorado), NRHP-ID: 79000606
 First Congregational Church (Pueblo, Colorado), NRHP-ID: 85000230
 First Congregational Church (Atlanta, Georgia), NRHP-ID: 79000720
 First Congregational Church (Marshall, Illinois), NRHP-ID: 02001753
 First Congregational Church (Terre Haute, Indiana), NRHP-ID: 83000157
 First Congregational Church (Garnavillo, Iowa), NRHP-ID: 77000504
 First Congregational Church (Burlington, Iowa), NRHP-ID: 76000763
 First Congregational Church (Eldora, Iowa), NRHP-ID: 96001372
 First Congregational Church (Porterville, Kalifornien), NRHP-ID: 98001553
 First Congregational Church (Fort Scott, Kansas), NRHP-ID: 05000200
 First Congregational Church (Manhattan, Kansas), NRHP-ID: 08001068
 First Congregational Church (South Hadley, Massachusetts), NRHP-ID: 100003963
 First Congregational Church (Stoneham, Massachusetts), NRHP-ID: 84002609
 First Congregational Church (Waltham, Massachusetts), NRHP-ID: 89001548
 First Congregational Church (Ann Arbor, Michigan)
 First Congregational Church (Charlotte, Michigan), NRHP-ID: 93000872
 First Congregational Church (Vermontville, Michigan), NRHP-ID: 71000390
 First Congregational Church (Lake Linden, Michigan), NRHP-ID: 80001863
 First Congregational Church (Richmond, Michigan), NRHP-ID: 75000954
 First Congregational Church (Manistee, Michigan), NRHP-ID: 74000995
 First Congregational Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID: 79001173
 First Congregational Church (Minneapolis, Minnesota), NRHP-ID: 79001249
 First Congregational Church (Alton, New Hampshire), NRHP-ID: 90000386
 First Congregational Church (Chester, New Jersey), NRHP-ID: 77000892
 First Congregational Church (Malone, New York), NRHP-ID: 91000627
 First Congregational Church (Berkshire, New York), NRHP-ID: 84003101
 First Congregational Church (Mount Pleasant, North Carolina), NRHP-ID: 86000030
 First Congregational Church (Sandusky, Ohio), NRHP-ID: 82001399
 First Congregational Church (Marblehead, Ohio), NRHP-ID: 00001161
 First Congregational Church (Akron, Ohio), NRHP-ID: 04000061
 First Congregational Church (Corvallis, Oregon), NRHP-ID: 81000473
 First Congregational Church (Eugene, Oregon), NRHP-ID: 80003333
 First Congregational Church (Portland, Oregon), NRHP-ID: 75001594
 First Congregational Church (Sioux Falls, South Dakota), NRHP-ID: 83003012
 First Congregational Church (Rapid City, South Dakota), NRHP-ID: 84003372
 First Congregational Church (Turton, South Dakota), NRHP-ID: 79002407
 First Congregational Church (Chattanooga, Tennessee), NRHP-ID: 10000491
 First Congregational Church (Orwell, Vermont), NRHP-ID: 01000210
 First Congregational Church (Ripon, Wisconsin), NRHP-ID: 79000077
 First Congregational Church (Platteville, Wisconsin), NRHP-ID: 85001359
 First Congregational Church (Beloit, Wisconsin), NRHP-ID: 75000078
 First Congregational Church (Hartland, Wisconsin), NRHP-ID: 86003405
 First Congregational Church (Waukesha, Wisconsin), NRHP-ID: 91001991

Siehe auch:
 First Congregational Church (Los Angeles)
 First Congregational Church and Parsonage